Småstad kan syfta på:

 Småstad – en mindre stad
 Småstad (sång) – en låt av "Pers Garage" med Per Gessle
 Småstad (TV-program) – en svensk barnprogramserie från tidigt 1960-tal med Torbjörn Johnsson som programledare.
 Småstadsliv – en amerikansk TV-serie som sändes 1992–1996
 Småstad - konsten att leva innan vi dör – en svensk spelfilm från 2017 i regi av Johan Löfstedt.